Wales Island ist der Name folgender Inseln in Kanada:

 Wales Island (Hudsonstraße), vor der Küste der Ungava-Halbinsel, Nunavut 
 Wales Island (Golf von Boothia), am Golf von Boothia, Nunavut
 Wales Island (Portland Inlet), am Portland Inlet, British Columbia 
 Wales Island (Sankt-Lorenz-Strom), im Sankt-Lorenz-Strom, Ontario 

Siehe auch:
 Prince-of-Wales-Insel